Thalassarachna är ett släkte av kvalster som beskrevs av Alpheus Spring Packard 1871. Thalassarachna ingår i familjen Halacaridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spindeldjur
Thalassarachna